La Liga 1930 è stata la 10ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1930
Campionato polacco di calcio